Paul Curran ist der Name folgender Personen:

* Paul Curran (Schauspieler) (1913–1986), britischer Schauspieler 
 Paul Curran (Radsportler) (* 1961), britischer Radrennfahrer 
 Paul Curran (Regisseur) (* 1964), britischer Opernregisseur